Christian Dedet (né en 1936), écrivain français
 Jules Dedet, connu comme « L'Atlas » (né en 1978), artiste contemporain français, fils du monteur de cinéma Yann Dedet
 Louis Dedet (1875 - 1960), joueur de rugby à XV
 Yann Dedet (né en 1946), monteur, acteur, scénariste et réalisateur français
Patronyme français